

Балінць () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Хавирна.

Балинці () — село у Сороцькому районі.